SK Sulko Zábřeh je český fotbalový klub ze Zábřehu, který byl založen v roce 1919. Po sezóně 2014/15, po 8 sezonách v MSFL, vedení klubu oznámilo, že v příštím ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy klub působit nebude. Od sezony 2015/16 tak klub ze Zábřehu hraje v Krajském přeboru Olomouckého kraje (5. nejvyšší soutěž).

Historické názvy 
Zdroj: 
 1919 – SK Zábřeh na Moravě (Sportovní klub Zábřeh na Moravě)
 1939 – činnost ustala
 1945 – činnost obnovena
 1948 – TJ Jiskra Zábřeh na Moravě (Tělovýchovná jednota Jiskra Zábřeh na Moravě)
 1952 – TJ Tatran Zábřeh (Tělovýchovná jednota Tatran Zábřeh)
 1955 – TJ Jiskra Zábřeh (Tělovýchovná jednota Jiskra Zábřeh)
 1956 – TJ Slovan Zábřeh (Tělovýchovná jednota Slovan Zábřeh)
 1960 – TJ ČSAO Zabřeh (Tělovýchovná jednota Československé automobilové opravny Zábřeh)
 1992 – TJ Zábřeh (Tělovýchovná jednota Zábřeh) - zánik ČSAO
 1994 – FK UNO Zábřeh (Fotbalový klub UNO Zábřeh) - osamostatnění od TJ
 1996 – sloučení s SK Zvole do SK UNO Zábřeh-Zvole (Sportovní klub UNO Zábřeh-Zvole)
 2001 – SK UNO Zábřeh (Sportovní klub UNO Zábřeh) - osamostatnění od SK Zvole
 2003 – SK Sulko Zábřeh (Sportovní klub Sulko Zábřeh)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2014/15: Zábřežští se po sezóně přihlásili pouze do Přeboru Olomouckého kraje (5. nejvyšší soutěž).
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
 2014/15 - Klub se po sezoně přihlásil do Přeboru Olomouckého kraje
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strana 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální stránky SK Sulko Zábřeh

 
Zábřeh
Zábřeh
Sportovní kluby v Zábřehu
Fotbal v Zábřehu